Il singolare maschile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wally Masur che ha battuto in finale Brad Drewett 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Dan Goldie (secondo turno)
 Peter Lundgren (quarti di finale)
 Paul Annacone (quarti di finale)
 Wally Masur (campione)

 Kelly Evernden (quarti di finale)
 Sammy Giammalva (secondo turno)
 Matt Anger (primo turno)
 Derrick Rostagno (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1988